Iraans voetbalelftal (mannen)
 Iraans voetbalelftal (vrouwen)